Twice in a Lifetime (1985), een Amerikaanse film uit 1985
Twice in a Lifetime (1974), een televisiefilm uit 1974
Twice in a Lifetime (televisieserie), een Canadese televisieserie
Een lied van Paul McCartney van The Paul McCartney Collection
Een lied van Black Star van het album Mos Def & Talib Kweli Are Black Star